Getingarna kan syfta på:

 Getingar – en insektsfamilj i underordningen midjesteklar
 Getingarna (pjäs) – en pjäs av den antike författaren Aristofanes
 Getingarna Speedway – en speedwayklubb i Stockholm
 Supporterklubben Getingarna –  BK Häckens officiella supporterklubb
 Getingarnas orkester – ett dansband från Österlen i Skåne